Центральная область — административно-территориальная единица:

 Центральная область — область в центре Буркина-Фасо.
 Центральная область — одна из 5 областей Того.
 Центральная область — административная область (регион) Уганды.
 Центральная область (Гана) — область Ганы.

См. также 
 Центральная провинция